Lewes – miasto w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Lewes – dystrykt hrabstwa East Sussex (Anglia)
 Lewes – miejscowość w USA
 George Henry Lewes – angielski filozof